ИТР — аббревиатура, может означать:

 ИТР — Инженерно-технический работник
 ИТР — Исправительно-трудовые работы — вид уголовного наказания.

См. также 

 Итр